Coco Chanel ist der Name folgender Personen:

* Coco Chanel (1883–1971), französische Modeschöpferin

Coco Chanel steht für:

 Coco Chanel (2008), britisch-französisch-italienischer Historienfilm von Christian Duguay
 Coco Chanel – Der Beginn einer Leidenschaft, französische Filmbiographie von Anne Fontaine (2009)
 Coco Chanel & Igor Stravinsky, französische Filmbiographie von Jan Kounen (2009)